Stati Uniti d'America
 Redwood – census-designated place della Contea di Jefferson, New York
 Redwood – census-designated place della Contea di Josephine, Oregon
 Redwood – census-designated place della Contea di Guadalupe, Texas
 Parco nazionale di Redwood – parco nazionale della California